Nowe Ostrowy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Łódź
 Nowe Ostrowy, gmina rurale du powiat de Kutno
 Nowe Ostrowy, village et chef-lieu de la gmina de même nom